Mages ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Mages, deutsche Historikerin und Heimatforscherin
 Josef Mages (1895–1977), deutscher Bildhauer
 Joseph Mages (1728–1769), Tiroler Maler
 Karl Mages (1905–nach 1985), deutscher Journalist und Redakteur, 1938–1945 Intendant beim Reichssender Saarbrücken 

Weiteres:
 Dolmen von Magès, Frankreich